Александр Садовников:
 Садовников, Александр Алексеевич (род. 1948) — российский дипломат.
 Садовников, Александр Иванович (1907—1989) — советский государственный и политический деятель, председатель Калининского областного исполнительного комитета.
 Садовников, Александр Сергеевич (род. 1996) — российский пловец.